Dette er en liste over Danmarks gesandter og ambassadører i Frankrig.

Referencer

Se også 

 Danmarks ambassade i Frankrig
 Frankrigs ambassadører i Danmark
 Frankrigs ambassade i Danmark
 Forholdet mellem Danmark og Frankrig

Frankrig
Lister over personer